

Cinema 
 Kizu – film di Shun'ichi Kajima del 1988

Città 
 Kizu – città della provincia del Basso Congo

Fiumi 
 Kizu – fiume che scorre a Kyoto, in Giappone
 Kizu – fiume che scorre a Osaka, in Giappone

Stazioni 
 Stazione di Kizu – stazione ferroviaria di Kizugawa, Kyoto, in Giappone
 Stazione di Kizu – stazione ferroviaria di Kōbe, Hyōgo, in Giappone